Piacatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piacatu (ort), São Paulo, 
 Piacatu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar